Эктор Эрнандес:

 Эрнандес Бауса, Эктор (род. 1985) — уругвайский футболист.
 Эрнандес Гальегос, Эктор (род. 1985) — мексиканский баскетболист.
 Эрнандес Гарсия, Эктор (1935—1984) — мексиканский футболист.
 Эрнандес Диас, Эктор (род. 1988) — мексиканский футболист.
 Эрнандес Марреро, Эктор (род. 1995) — испанский футболист.
 Эрнандес Ортега, Эктор (род. 1991) — испанский футболист.
 Эрнандес Родригес, Эктор (род. 1974) — мексиканский политик.
 Эрнандес Сервантес, Эктор (1923—2010) — мексиканский политик.